

Patronyme 

 Guy Lapébie (1916-2010), coureur cycliste français ;
 Roger Lapébie (1911-1996), coureur cycliste français (frère de Guy Lapébie) ;
 Serge Lapébie (1948-1991), coureur cycliste français  (fils de Guy Lapébie) ;
 Christian Lapébie (1937-2014), directeur sportif français d'équipes cyclistes (en particulier de l'équipe cycliste Jobo). Il est le fils de Roger Lapébie.